Čára může být:

čára, spojitá linie bodů
břežní čára, pobřežní čára – rozmezí souše a vodní plochy
čára instability – nefrontální pás konvekčních oblaků
čára ponoru, odborný pojem v lodním stavitelství
čára (vojenství), vojenský pojem
 čára života, hlavy, srdce, osudu – pojmenování rýh na dlani při čtení z ruky
 datová čára, datová hranice – mezinárodní dohodou stanovená hranice
demarkační čára, vojensko-politický pojem
kondenzační čára, resp. kondenzační stopa nebo kondenzační pruh – stopa v zemské atmosféře po letounu letícím ve velké výšce
frontální čára – průsečnice frontální plochy a povrchu Země
geodetická čára – nejkratší spojnice dvou bodů na dané ploše
hraniční čára – množina hraničních bodů určujících na zemském povrchu průběh státní hranice
lomená čára – množina úseček
mapová čára, odborný pojem užívaný v kartografii
podélná čára, část vodorovného dopravního značení
postranní čára, biologický pojem – část těla některých obratlovců 
pražská čára, linie opevnění okolo Prahy
sekční čára – rozhraní mapových listů
sněžná čára, geograficko-přírodovědný pojem – hranice trvalé sněhové pokrývky
spektrální čára, fyzikálně-chemický pojem
Fraunhoferovy čáry 
svislá čára, počítačový znak
taktová čára, čára používaná v notovém zápisu pro oddělení taktů v hudbě
vzdušná čára, přímá vzdálenost dvou bodů na zemském povrchu 
záplavová čára – průsečnice hladiny zaplavení území povodní a zemského povrchu

hovorové synonymum pro slovo linka, linie, hranice či mez 
žíznivá čára, expresivní hovorový pojem označující mimořádnou rychlost
místní označení ulice Česká v Brně

sport a hry
čára (hra), dovednostní společenská hra s céčky nebo mincemi
čára (sport), část sportoviště vymezující podle pravidel příslušné sportovní disciplíny nějaké území
startovní čára, místo vymezující startovní prostor 
cílová čára
filipínská čára, filipínská dovednostní společenská hra

kultura
 Čára v písku (Hvězdná brána) (Line in the sand) – dvanáctá epizoda 10. řady americko-kanadského sci-fi Hvězdná brána
 Čára (film) – slovensko-ukrajinsko-český film, režie: Peter Bebjak, 2017

Související články 
 izolinie
 křivka (rozcestník)
 linie 
 mez

Externí odkazy